Chris Singleton est un nom porté notamment par :
 Chris Singleton, né en 1957, joueur américain de basket-ball ayant fait sa carrière professionnelle de joueur puis d'entraineur en France, avant de devenir consultant pour BeIn Sports en 2012 ;
 , né en 1972, joueur américain de baseball ;
 Chris Singleton, né en 1989, joueur américain de basket-ball.